Les caïmans sont des crocodilien Diloma s de la famille des alligatoridés.
 Caiman est le nom d'un genre spécifique de caïmans
 Un caïman est un agrégé-préparateur dans une école normale supérieure.
 Un caïman était le nom donné en France aux bandits de grands chemins au cours du  sévissant notamment dans la région de Montpellier. Le Journal d'un bourgeois de Paris (1449) fait mention des caïmans. Robert Merle, dans sa série romanesque Fortune de France, met aux prises son héros Pierre de Siorac et une troupe de caïmans des Corbières.
 Les Îles Caïmans forment un archipel situé dans la Mer des Caraïbes.
 La dent du Caïman est l'une des aiguilles de Chamonix dans le massif du Mont-Blanc.
 Le Caïman (Q127) était un sous-marin de la Marine nationale.
 Caïman est le nom donné à la version française de l'hélicoptère NH90.
 Caïman : version de l'Armée de terre (Tactical Transport Helicopter).
 Caïman marine : version de la Marine nationale (Naval Frigate Helicopter).